Obert (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Obert (geslacht), een adellijke familie in de Zuidelijke Nederlanden